Aspasia, de hoogbegaafde Milesische levensgezellin van de Atheense staatsman Perikles, met wie zij in concubinaat leefde
 Aspásia, een Braziliaanse gemeente
 Aspasia (tijdschrift), een tijdschrift gericht op geschiedenis
 Aspasia (orchidee), een orchideeëngeslacht
 Aspasia Manos, de vrouw van Alexander van Griekenland en de enige moderne Griekse koninklijke gemalin niet vormgegeven als koningin
 Aspazija, een Lets dichteres en toneelschrijfster
 Aspasia, de naam van zowel de vrouw en dochter van Artaxerxes II van Perzië